Полевая Буа — деревня в Кайбицком районе Татарстана, в 24 км от Больших Кайбиц. Входит в состав Молькеевского сельского поселения.

География 
Севернее деревни протекает река Кубня. Полевая Буа расположена на дне впадины.

История 
Основана во второй половине 17-го века. Долгое время деревня, находясь вдалеке от райцентра, не имела обустроенной подъездной дороги

Демография 
 1989 год — 130
 1997 год — 151
 2010 год — 129
Население состоит из кряшен, которые относятся к этногруппе молькеевских кряшен.

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района